Сох, СОХ (кириллицей) — многозначный термин.

Сох — топоним:
 Сох — район Ферганской области Узбекистана.
 Сох — село в Сохском районе Ферганской области Узбекистана.
 Сох — река в Центральной Азии.
 Сох — село в Чародинском районе Дагестана, Россия, упразднено в 1970-е годы.

Сокращение СОХ может означать:
 Срединно-океанический хребет — горная система на дне океана, образованная тектоникой плит.

См. также 
  (латиницей)